Karin (Katarina) Hansdotter kan avse:

Karin Hansdotter (sparre och tre stjärnor) (cirka 1539–1596), hertig hertig Johan, sedermera kung Johan IIIs frilla
Karin Hansdotter, nämnd 10 augusti 1513, när riddaren Åke Jönsson inbjuder sin fränka jungfru Karin Hansdotter på Åkerön att bevista hans bröllop med ”Mæretha” Bengtsdotter i Stockholm.
Anna Katarina Hansdotter (död 1782), gift med Theodor Öhrström (1704–1771) och mor till Johannes Öhrström

Källor